tropen (geografie)
 tropisch klimaat